Die 12. Tour de Ski 2017/18 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2017/18 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 30. Dezember 2017 und dem 7. Januar 2018 an drei verschiedenen Orten (Lenzerheide, Oberstdorf und Val di Fiemme) in drei Ländern (Schweiz, Deutschland und Italien) statt.
Bei den Männern nahmen 91 Läufer teil, davon erreichten 43 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. In der Gesamtwertung wurde der Schweizer Dario Cologna Erster, der damit zum vierten Mal in die Tour de Ski gewinnen konnte. Bei den Frauen traten 71 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 32 Athletinnen. In der Gesamtwertung siegte wie im Vorjahr die Norwegerin Heidi Weng.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 6 Etappen

Lenzerheide, 30. Dezember 2017 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Lenzerheide, 31. Dezember 2017 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden.

Lenzerheide, 1. Januar 2018 (Verfolgungsrennen)

Oberstdorf, 4. Januar 2018 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Bei den Männern wurden zwei und bei den Frauen ein Zwischensprint ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Val di Fiemme, 6. Januar 2018 (Distanzrennen) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski erhielt der Sieger des Rennens 15 Bonussekunden, der Zweite 10 und der Dritte 5 Sekunden. Bei den Männern wurden zwei und bei den Frauen ein Zwischensprint ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonussekunde vergeben.

Val di Fiemme, 7. Januar 2018 (Bergverfolgung) 
Das Rennen wurde als Verfolgungsrennen durchgeführt, d. h. die Läufer starteten mit dem Rückstand aus dem vergangenen Etappen in den Wettkampf. Der Zieleinlauf ist daher das Gesamtergebnis der Tour des Ski. Zusätzlich wurde aber auch die Einzelzeit nur aus diesem Rennen für den Weltcup gewertet.

Weblinks 
 Website der Tour de Ski

Einzelnachweise 

2017
Wintersport-Weltcup 2017/18